Елиша Ен Катберт (; Калгари, Алберта, 30. новембар 1982) канадска је глумица и модел.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1997. || Плес по Месецу || -{Dancing on the Moon}- || Сара || 
|-
| 1997—2000. || — || -{Popular Mechanics for Kids}- || Елиша Катберт || водитељка
|-
| 1998. || Нико једнорог || -{Nico the Unicorn}- || Каролин Прајс || 
|-
| rowspan=3| 1999. || — || -{Time at the Top}- || Сузан Шосон || 
|-
| — || -{Airspeed}- || Никол Стоун || 
|-
| Ко добија кућу? || -{Who Gets the House?}- || Емили Рис || 
|-
| 1999—2000. || Плашите ли се мрака? || -{Are You Afraid of the Dark?}- || Меган || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2000. || — || -{Believe}- || Кетрин Винслоу || 
|-
| — || -{Mail to the Chief}- || Медисон Озгуд || 
|-
| rowspan=2| 2001. || Срећна девојка || -{Lucky Girl}- || Кетлин Палмерсон || 
|-
| Ларго Винч || -{Largo Winch}- || Еби || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2001—2010. || 24 || -{24}- || Ким Бауер || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 2003. || Стара школа || -{Old School}- || Дарси Голдберг || 
|-
| У ствари љубав || -{Love Actually}- || Керол-Ен ||
|-
| 2004. || — || -{MADtv}- || Елиша Катберт /  Ким Бауер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2004. || Девојка из суседства || -{The Girl Next Door}- || Данијел || 
|-
| rowspan=2| 2005. || Кућа од воска || -{House of Wax}- || Карли Џоунс || 
|-
| Потпуна тишина || -{The Quiet}- || Нина Дир || 
|-
| rowspan=2| 2007. || Ћелија страха || -{Captivity}- || Џенифер Три || 
|-
| А био је миран човек || -{He Was a Quiet Man}- || Ванеса || 
|-
| rowspan=4| 2008. || Моја чудна девојка || -{My Sassy Girl}- || Џордан Роурк || 
|-
| Породични човек || -{Family Guy}- || Њу Бедфорд || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{NY-LON}- || Еди || 
|-
| — || -{Tim and Eric Awesome Show, Great Job!}- || Елиша Катберт || 
|-
| rowspan=2| 2009. || — || -{Guns}- || Франсес Дет || мини-серија
|-
| Шест жена Хенрија Лефеја || -{The Six Wives of Henry Lefay}- || Барбара Барби Лефеј || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || — || -{The Forgotten}- || Максин Денвер || ТВ серија, повремена  улога, 6 еп.
|-
| 2011—2013. || Срећни завршеци || -{Happy Endings}- || Алекс Керкович || ТВ серија, главна улога
|-
| 2014. || — || -{Just Before I Go}- || Пени Морган || 
|-
| rowspan=2| 2015. || — || -{One Big Happy}- || Лизи || ТВ серија, главна улога
|-
| — || -{The Plateaus}- || Елиша || ТВ серија, 2 еп.
|-
| 2016—2020. || Ранч || -{The Ranch}- || Еби Филипс-Бенет || ТВ серија, повремена  и главна улога
|-
| 2017. || — || -{Goon: Last of the Enforcers}- || Мери || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2020. || — || -{Canada's Drag Race}- || Елиша Катберт || гостујућа водитељка, 1 еп.
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1982.
Канадске глумице
Канадске манекенке
Биографије живих особа